Player of the Month er en fodboldpris, der gives som anerkendelse til "den bedste spiller" i Premier League hver måned i sæsonen. Modtageren vælges af et panel, der er sammensat af ligaens sponsor og annonceres sammen med Manager of the Month prisen den første eller anden fredag i den efterfølgende måned.

Vindere

Spillere der har vundet prisen flere gange 
Tabellen nedenunder viser de spillere, der har vundet Premier League Player of the Month mere end én gang.

Noter

Referencer 

Player of the Month